Чьярди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1875–1932) — итальянский художник.
 Чьярди, Гульельмо (1842—1917) — итальянский живописец-маринист и пейзажист.
  (род. 1969) — американский астроном.